Человек-волк — волк-оборотень, ликантроп.

Человек-волк также может означать:
 Панкеев, Сергей Константинович (1886—1979) — пациент Зигмунда Фрейда, известный как Человек-волк (der Wolfsmann).
 Джон Джеймсон — персонаж комиксов Marvel, известный как Человек-волк (Man-Wolf).
 «» () — фильм-драма 1924 года Эдмунда Уортимера, в главной роли Джон Гилберт.
 «Человек-волк» ()— фильм ужасов 1941 года, определивший ряд основополагающих признаков жанра.
 «Человек-волк» ()— фильм ужасов 2010 года.